Lista reprezentantów Nowej Zelandii w krykiecie (odmiana Twenty20)

Poniższa lista przedstawia krykiecistów, którzy reprezentowali Nową Zelandię w meczach Twenty20.

Pierwszym meczem T20, jaki rozegrała Nowa Zelandia, była porażka z Australią (17 lutego 2005). Ostatnim spotkaniem - zwycięstwo z Indiami Zachodnimi (15 stycznia 2014). W sumie Nowa Zelandia ma na swoim koncie 71 meczów tego typu (34 zwycięstwa, w tym 2 po dogrywce).

Lista ułożona jest według kolejności pojawiania się zawodników w reprezentacji. Jeśli dwóch lub więcej graczy debiutowało w tym samym meczu, uporządkowani są alfabetycznie.

Uwaga: Luke Ronchi w latach 2008 i 2009 rozegrał 3 mecze dla Australii.

Krykiet w Nowej Zelandii
Listy sportowe